

Bułgaria 
 Warna – miasto w Bułgarii
 Warna – obwód
 Warna – gmina
 Warna – stacja kolejowa
 Warna – cmentarzysko
 Warna – eneolityczna kultura

Inne  
 Warna – wieś w Rosji, w obwodzie czelabińskim
 Warna – staroindyjski termin oznaczający klasę społeczną
 Warna – indonezyjski zespół muzyczny
 Warna – rzeka w Polsce, dopływ Wałszy